Вера Васильевна Химич (31 марта 1937 — 2 октября 2012) — российский , доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX века филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

Биография 
Родилась в 1937 году в Дзержинске Горьковской области.

В 1959 году окончила филологический факультет УрГУ. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Стилевые закономерности прозы А. П. Чехова 1890-х годов». В 1995 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Странный реализм М. Булгакова».

Специалист по истории литературы первой трети XX века, проблемам теории и истории развития реализма в новой литературе, а также теоретическим вопросам, связанным с типом творческого мышления и индивидуальных художественных систем. Исследователь творчества М. Булгакова. Известна как блестящий лектор. Автор более 150 научных работ. Почетный работник высшего профессионального образования России.

Основные работы:
 Поэтика романов Л. Леонова. — Свердловск, 1989.
 «Странный реализм» М. Булгакова. — Екатеринбург, 1995.
 В мире Михаила Булгакова. — Екатеринбург, 2003 (премия Уральского университета в номинации «Лучшая научная работа», 2005).

Скончалась 2 октября 2012 года. Похоронена на кладбище поселка Калиново Невьянского района.

Примечания

Ссылки 
 УрГУ в биографиях: В. В. Химич 
 Публикации В. В. Химич в электронном архиве Уральского федерального университета. 

Филологи СССР
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Булгаковеды
Похороненные в Калинове (Свердловская область)